Анспак () — фамилия. Известные носители:

 Анспак, Иоэль (1799—1872) — французский религиозный писатель и переводчик.
 Анспак, Филипп (1800—1875) — французский юрист, адвокат, судья и политик.

См. также 
 Анспах